Сара «Салли» Хемингс (; ок. 1773—1835, США) — рабыня-квартеронка, горничная, гувернантка и любовница третьего американского президента Томаса Джефферсона. По результатам анализа ДНК Джефферсон оказался отцом по крайней мере одного из восьми её детей — Мэдисона Хемингса. На основе этих данных и исторического анализа большинство историков сегодня полагают, что все дети Салли были детьми Томаса Джефферсона.

История о детях третьего президента США от рабыни получила скандальную известность в американской прессе и особенно в белой консервативной среде, отказывающейся верить в произошедшее. По мотивам истории их взаимоотношений написаны несколько книг и снято несколько фильмов.

Биография 
Салли (имя при рождении Сара) родилась в городе Шэдуелл, округ Албемарл, штат Виргиния, США. Её мать — Бетти Хемингс была рабыней-мулаткой, дочерью английского капитана и негритянки из Африки и принадлежала белому американцу — господину Джону Уэйлсу. Сам Джон был официально женат на белой женщине, с которой имел законнорождённых детей, одна из которых — Марта — и стала впоследствии законной женой Томаса Джефферсона.

При этом Джон Уэйлс имел связь с рабыней Бетти, у которой и родилась квартеронка и также рабыня Салли. После смерти родителей, рабы и имущество перешли Марте (кровной или единородной сестре Салли, то есть сестре по отцу). Сама Марта умерла в 1782 году и передала своё имущество мужу, Томасу Джефферсону, с которым у неё были свои дети, но в живых остался лишь один ребёнок — белая девочка Марта Джефферсон. Так начинается история отношений между Салли и Томасом, который был старше её на 30 лет. Впервые их судьбы тесно переплелись в Париже, куда 16-летняя Салли приехала, подменив одну из гувернанток для дочери Джефферсона Марты, и где она проживала в доме с Джефферсоном. По французским законам, не признававшим рабства, она имела право явиться в полицию и получить вольную грамоту, но не сделала этого и вернулась в США вслед за Томасом. Далее почти каждый год или через год она разрешается от бремени. Источники указывают на рождение восьми детей, появление на свет шести из которых задокументировано:

 Харриет Хемингс (I) (5 октября 1795 — 7 декабря, 1797)
 Беверли Хемингс (возможно также Уильям Беверли Хемингс) (1 апреля 1798 — после 1873)
 неизвестная девочка (возможно названа Феня в честь сестры Салли Фени; 1799 — вскоре умерла)
 Харриет Хемингс (II) (22 мая, 1801 — после 1863)
 Мэдисон Хемингс (Джеймс Мэдисон Хемингс) (19 января 1805—1877)
 Эстон Хемингс (Томас Эстон Хемингс) (21 мая 1808—1856)

При этом документацией рождений занимался сам Томас Джефферсон. В своей учётной книге имя отца детей либо не указано, либо затёрто, хотя в записи рождений детей других рабынь имя отца присутствует.

Последние девять лет жизни Салли провела в доме двух своих сыновей, воспитывая внука. Она умерла в 1835 году в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния), так и не получив официальную вольную, но пользуясь неформальной независимостью, предоставленной ей дочерью покойного Джефферсона. Однако всем её детям по достижении ими совершеннолетия вольная была предоставлена самим Джефферсоном. Эти дети и их дядя были единственными рабами, которым Джефферсон дал свободу. Трое из них, будучи светлокожими (в отличие от темнокожего Эстона), переехали на север и интегрировались в белое общество, а их потомки считались белыми.

Образ в кино 
 «Джефферсон в Париже» (1995)
 «Джон Адамс» (2008)

Примечания

Литература 
 Thomas Jefferson and Sally Hemings: An American Controversy: Annette Gordon-Reed (University Press of Virginia, 1997)
 Jefferson Vindicated: Fallacies, Omissions, and Contradictions In the Hemings Genealogical Search: Cynthia H. Burton (self-published, 2005)
 A President in the Family: Thomas Jefferson, Sally Hemings, and Thomas Woodson: Byron W. Woodson, Sr. (Praeger, 2001)
 The Jefferson-Hemings Myth, An American Travesty: Eyler Robert Coates, Sr. (Thomas Jefferson Heritage Society, 2001)
 «Anatomy of a Scandal, Thomas Jefferson and the Sally Story»: Rebecca L. and James F. McMurry, Jr. (Thomas Jefferson Heritage Society, 2002)  and 
 «Jefferson-Hemings Scholars Commission Report» (Thomas Jefferson Heritage Society, 2001) 
 Thomas Jefferson: An Intimate History: Fawn M. Brodie (W. W. Norton, 1974)
 Six-volume biography of Thomas Jefferson: Dumas Malone (Little, Brown, 1948—1981)
 Jefferson’s Children: The Story of One American Family: Jane Feldman, Shannon Lanier (Random House, 2001)
 Monticello account of Thomas Jefferson and Sally Hemings
 Report of the Research Committee on Thomas Jefferson and Sally Hemings
 The Slave Children of Thomas Jefferson: Sam Sloan (Kiseido, 1992) ISBN 1-881373-02-9
 Thomas Jefferson’s Farm Book: Thomas Jefferson (Thomas Jefferson Foundation, 2002) ISBN 1-882886-10-0
 The Farm Book by Thomas Jefferson ISBN 0-923891-80-3
 Sally Hemings and Thomas Jefferson: History, Memory, and Civic Culture: Jan Lewis, Peter S. Onuf, editors (University Press of Virginia, 1999)
 Farm Book, 1774—1824, by Thomas Jefferson (electronic edition). Thomas Jefferson Papers: An Electronic Archive. Boston, Mass.: Massachusetts Historical Society, 2003.

Родившиеся в 1770-е годы
Рабы США
История США